MTV Music Awards 2007 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2007
 MTV Video Music Awards 2007

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2007